Мари́лия (порт. Marília) — многозначный термин.

 Марилия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Марилия (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии. 
 Марилия (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Марилия (футбольный клуб) — бразильский спортивный клуб из города Марилия в штате Сан-Паулу.